Бугдаев, Илья Эрдниевич (1938—2011) — советский и российский государственный, политический и общественный деятель.
 Бугдаев, Курбан Шахбанович (род. 1980) — российский тхэквондист и тренер, чемпион и призёр чемпионатов России.